Le Karanj, Karanja ou arbre de pongolote (Millettia pinnata) est un arbre de la famille des Fabaceae à croissance rapide, fixateur d'azote, qui réside en zone tropicale ou subtropicale humide ( mais est résistant à la sécheresse, qui pousse en plein soleil, sur des sols difficiles, même salés, et producteur d'huile.

Elle est plus connue sous le nom de Pongamia pinnata. De récentes études génétiques accréditent le nom de Millettia pinnata.

Description 
Millettia pinnata est un arbre de taille moyenne  à .

Les feuilles sont alternes composées de 5 à 9 folioles et quasi persistantes.

Utilisation 
Traditionnellement son huile était utilisée en médecine et dans l'alimentation.

Une fabrication de biofuel est envisagée.

Culture 
La température maximale supportée est de 

L'Inde encourage actuellement fortement la plantation de cet arbre ainsi que de l'arbuste Jatropha curcas dans les zones impropres aux cultures traditionnelles, ceci dans l'optique de produire de l'huile végétale.

Les inflorescences de  de long sont formées de fleurs de couleur blanche à rose.

Des programmes de plantation de cet arbre ont également été lancés en Ouganda et au Cameroun (dans la région de Kumbo), à l'initiative de l'Himalayan Institute of Yoga Science and Philosophy. Cet arbre a un fort potentiel pour lutter contre la désertification, notamment en zone sahélienne.

On peut planter 200 arbres par hectare et chaque arbre permet de produire dès la  ou  de  de fruits dont la teneur en huile est de 30 à 35 %. Une personne peut récolter chaque jour (8 heures de travail)  de fruits. Les rendements moyens sont de  par hectare par an la dixième année, ce qui est excellent. Cependant, contrairement à Jatropha curcas avec lequel il faut attendre 3 ans pour obtenir de le rendement maximal, avec Millettia pinnata, cette phase de maturation dure 4 à 5 ans. Les tourteaux obtenus après extraction de l'huile sont d'excellents fertilisants.

Autres espèces végétales intéressantes des zones arides 
 Jatropha curcas
 Cleome viscosa
 Madhuca longifolia
 Moringa oleifera

Synonymes 
 Cytisus pinnatus L.
 Derris indica (Lam.) Bennet
 Galedupa indica Lam.
 Galedupa pinnata (L.) Taub.
 Pongamia glabra Vent.
 Pongamia mitis Kurz
 Pongamia pinnata (L.) Pierre

Galerie

Notes et références

Taxonomie

Description et utilisation 
 ICRISAT : The International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics
 Pongamia pinnata, Département de la coopération du Gouvernement de Meghalaya, Inde.
 Pongamia pinnata sur Research Center for Biodiversity, Herbarium, Taïwan..
 Pongamia pinnata, informations générales sur la plante, Université de Purdue, Inde.
 Biofuel for the Future, Pongamia !
 Seeds of hope, (Les graines de l'espoir)
 Renulakshmi Agro Industries, Inde
 Plus d'informations sur les rendements en huile
 La plante en Afrique

Liens externes 

 
 
 
 
  - une entrevue avec'Mister Pongamia' - professeur Peter Gresshoff, De la plateforme d'investissement Corekees.

Fabaceae
Espèce de Fabaceae (nom scientifique)
Arbre tropical